27-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві з 5 травня по 2 червня 1958 року. Ігри відбувалися у міському шаховому клубі, що знаходився по вул. Леніна, 8 (нині вул. Богдана Хмельницького).

Головний арбітр турніру — Узун Євген Миколайович (Дніпропетровськ);
Заступник головного арбітра — Лазарєв Юхим Маркович;
Арбітри: Вайсберг Берта Йосипівна, Островський Левко Аронович, Гольдштейн Бернард Йосипович.

Загальна інформація про турнір 
Чемпіонат України мав статус відбіркового до півфіналу чемпіонату СРСР: п'ятеро найкращих плюс  Банник та Геллер, які мали персональні запрошення. Водночас чемпіонат мав визначити склад збірної республіки до командної першості СРСР, що невдовзі мала відбутися у столиці Литви — Вільнюсі.
Тривалий час чемпіонати України не могли зібрати найкращий склад і 27-й став приємним винятком, в турнірі за коловою системою взяли участь 17 шахістів, зокрема: 1 гросмейстер (Геллер), 8 майстрів та 8 кандидатів у майстри, яких було відібрано у попередніх змаганнях.

Набравши 12½ очок з 16 можливих (+10-1=5) чемпіоном України втретє став Юхим Геллер.

Чотирьом учасникам змагань, які набрали необхідні 9½ очок, підкорилася майстерська норма: Макаров, Гуфельд, Горенштейн та Левін.

На чемпіонаті було встановлено дві спеціальні нагороди за найкращі партії — вони дісталися Горенштейну (13 тур) та Левіну (10 тур).

Зі 136 зіграних на турнірі партій  — 77 закінчилися перемогою однієї зі сторін (56,6%), внічию завершилися 59 партій.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Література 
 Всеукраїнський шаховий журнал «Вертикаль» № 6/98, стор.24-29

Посилання 
 Чемпіонат УРСР 1958 року на сайті 365chess.com
  Всі партії чемпіонату на сайті ФШУ
 Чемпіонат України 1958 року на шаховій сторінці Костянтина Малишевського

1958 у шахах
1958 в Україні
Травень 1958
Червень 1958
Чемпіонати УРСР із шахів